Bosnië-Herzegovina
 Dubravica (Čapljina), een plaats in de gemeente Čapljina in Bosnië-Herzegovina
 Dubravica (Neum), een plaats in de gemeente Neum in Bosnië-Herzegovina
 Dubravica (Vitez), een plaats in de gemeente Vitez in Bosnië-Herzegovina
 Dubravica (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Dubravica (Zagreb), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
 Dubravica (Dubrovnik), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovnik in de provincie Dubrovnik-Neretva
 Dubravica (Metković), een plaats in de Kroatische gemeente Metković in de provincie Dubrovnik-Neretva

Servië
 Dubravica (Požarevac), een plaats in de Servische gemeente Požarevac

Slowakije
 Dúbravica, een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Banská Bystrica